Саратан:
 Саратан — муниципалитет в Испании
 Саратан — село, Улаганский район Республики Алтай, Россия
 Саратан — река в республике Алтай
 Саратан — вымышленное морское существо, магический остров
 Саратан — в первой половине XIII века правитель Аварского нуцальства
 Малик Саратан — в конце XIII века правитель Аварского нуцальства